Allejaure kan syfta på ett antal ortnamn i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Västersjön (där väster är den riktning från vilken älven rinner).
kan syfta på:
 Allejaure (naturreservat), Naturreservat i Gällivare kommun, 
 Insjöar i Sverige:

Allejaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (3,84 km²)
Allejaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Allejaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,

Referenser

Se även 
Alep
Västersjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn